Lipogomphus är ett släkte av insekter. Lipogomphus ingår i familjen vitmosseskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vitmosseskinnbaggar
Lipogomphus